|-
| (99001) 2001 DY49||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99002) 2001 DN50||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99003) 2001 DZ50||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99004) 2001 DK51||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99005) 2001 DH52||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99006) 2001 DR52||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99007) 2001 DS52||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99008) 2001 DU52||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99009) 2001 DD54||||21 лютого 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (99010) 2001 DF54||||21 лютого 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (99011) 2001 DO59||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99012) 2001 DU59||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99013) 2001 DX64||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99014) 2001 DG65||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99015) 2001 DM65||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99016) 2001 DP65||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99017) 2001 DY66||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99018) 2001 DY68||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99019) 2001 DK73||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99020) 2001 DU75||||20 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99021) 2001 DX78||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99022) 2001 DR88||||27 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99023) 2001 DV88||||27 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99024) 2001 DO90||||22 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99025) 2001 DG92||||20 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99026) 2001 DX92||||19 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99027) 2001 DB95||||21 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99028) 2001 DC98||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99029) 2001 DP98||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99030) 2001 DU98||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99031) 2001 DW98||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99032) 2001 DJ100||||17 лютого 2001||Обсерваторія Ла-Пальма||Обсерваторія Ла-Пальма
|-
| (99033) 2001 DQ101||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99034) 2001 DD109||||20 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99035) 2001 EX||2001 EX||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99036) 2001 EV2||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99037) 2001 EW2||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99038) 2001 EJ3||||2 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99039) 2001 EB4||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99040) 2001 EF5||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99041) 2001 EQ5||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99042) 2001 EW5||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99043) 2001 EX7||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99044) 2001 EA8||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99045) 2001 EQ8||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99046) 2001 ET10||||2 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99047) 2001 EG13||||14 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99048) 2001 EP13||||15 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99049) 2001 EX13||||14 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99050) 2001 EG14||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99051) 2001 EE15||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99052) 2001 ET15||||15 березня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (99053) 2001 EU15||||15 березня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (99054) 2001 EV15||||15 березня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (99055) 2001 ES16||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99056) 2001 EE20||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99057) 2001 EL21||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99058) 2001 ET23||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99059) 2001 EM24||||4 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99060) 2001 ET25||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99061) 2001 EB26||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99062) 2001 FQ||2001 FQ||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99063) 2001 FZ1||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99064) 2001 FT2||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99065) 2001 FA3||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99066) 2001 FB5||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99067) 2001 FN5||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99068) 2001 FZ7||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99069) 2001 FB8||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 99070 Стріттматтер (Strittmatter)||||22 березня 2001||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (99071) 2001 FK11||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99072) 2001 FO12||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99073) 2001 FX12||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99074) 2001 FU14||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99075) 2001 FZ14||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99076) 2001 FT15||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99077) 2001 FV15||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99078) 2001 FF16||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99079) 2001 FH16||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99080) 2001 FV16||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99081) 2001 FR21||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99082) 2001 FA23||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99083) 2001 FC25||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99084) 2001 FL26||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99085) 2001 FO26||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99086) 2001 FQ29||||18 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99087) 2001 FV29||||19 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99088) 2001 FK33||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99089) 2001 FR33||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99090) 2001 FG34||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99091) 2001 FC37||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99092) 2001 FR37||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99093) 2001 FU37||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99094) 2001 FE38||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99095) 2001 FF39||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99096) 2001 FU42||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99097) 2001 FJ44||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99098) 2001 FK45||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99099) 2001 FH46||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99100) 2001 FM49||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

99000